Il doppio del Stella Artois Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 3–6, 7–6, 6–4 contro Jan Apell e Jonas Björkman.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (quarti)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)
n/a
 Byron Black /  Scott Melville (quarti)

 Jan Apell /  Jonas Björkman (campioni) 
 Rick Leach /  Danie Visser (quarti) 
 Brad Pearce /  Dave Randall (primo turno) 
 Marcos Ondruska /  Byron Talbot (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Stella Artois Championships 1994
ATP Tour 1994